65-й чемпионат Армении по шахматам прошёл с 29 апреля по 12 мая 2005 года в Ереване.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Армении по шахматам
2005 год в шахматах
Апрель 2005 года
Май 2005 года
Спорт в Армении в 2005 году
Спортивные соревнования в Ереване